Соревнования в женском фристайле в дисциплине биг-эйр на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 2 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. В соревновании приняли участие 19 спортсменок из 12 стран мира.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019